Якимець — українське прізвище.

 Якимець Василь Олегович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Якимець Володимир Миколайович — доктор медичних наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.
 Якимець Петро Олегович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Якимець Григорій Степанович (1934—2000) — бригадир комплексної бригади будівельного управління. Депутат Верховної Ради УРСР 10-го скликання.
 Якимець Роман Володимирович — переклав з німецької на українську книгу Рудольфа Фрилінга «Християнство та іслам. Духовні боріння людства на шляху до самопізнання».

Див. також 
 Якимець (селище)

Примітки 

Прізвища